Beatriz de Castilla (Zaragoza, Aragón, c. 1242/1244-27 de octubre de 1303) fue una dama castellana y reina consorte de Portugal, hija natural de Alfonso X el Sabio y de Mayor Guillén de Guzmán. Heredó de su madre los señoríos de Alcocer, Salmerón, Viana de Mondéjar, Palazuelos, y Valdeolivas.

Biografía 
Debió de nacer poco antes del 31 de diciembre de 1244 cuando el rey Alfonso X, «con el beneplácito de su padre», donó la villa de Elche a su hija Beatriz y a todos los hijos que tuviese con Mayor Guillén de Guzmán. 

Como parte de su estrategia para llegar a un acuerdo con el reino de Portugal sobre la soberanía del Algarbe, el rey Alfonso X ofreció en matrimonio a su hija Beatriz a Alfonso III, enlace que se celebró en 1253. En el acuerdo, el rey de Castilla prometía que entregaría temporalmente a su futuro suegro el usufructo del Algarbe y de los territorios al oeste del Guadiana, mientras que el monarca castellano prometía entregar todos sus derechos sobre el Algarbe para el primer hijo varón que tuviesen Alfonso III y Beatriz cuando alcanzara la edad de siete años. La nobleza portuguesa consideró que esta «boda era humillante para el rey de Portugal», no obstante Alfonso III informó a la nobleza que ... se em outro dia achasse outra molher que lhe desse tanta terra no regno, para o acrecentar, que logo casaria com ela.

El matrimonio se había celebrado estando Alfonso III aún casado con Matilde de Bolonia, a quién repudio porque no podía darle un heredero al trono. En 1255, Matilde acusó a su marido de bigamia ante el papa Alejandro IV. En 1258, el pontífice le condenó por adulterio y exigió que le devolviera la dote a la condesa Matilde, pero al fallecer la esposa repudiada entre 1258 y 1259, las amenazas del papa quedaron en suspenso. El Papa Alejandro IV murió en 1261 y su sucesor, el papa Urbano IV, el 19 de junio de 1263, por la bula pontificia Qui celestia, legitimó el matrimonio y los tres hijos ya nacidos. Desde mayo de 1253, Beatriz aparece en los documentos reales como esposa y reina de Portugal, aunque el matrimonio no tuvo lugar hasta mayo de 1258 en Chaves.

El rey Alfonso III, donó a Beatriz los pueblos de Torres Vedras, Torres Novas y Alenquer, y posteriormente el respectivo mecenazgo. La reina Beatriz mandó construir la iglesia de San Francisco en Alenquer, que después de su muerte, fue terminada por su hijo, Dionisio, quien hizo colocar una lápida «en honor a la muy noble reina doña Beatriz». Beatriz heredó de su madre, a lo más tardar en 1267, varios señoríos en La Alcarria, entre ellos, Cifuentes, Viana de Mondéjar, Palazuelos, Salmerón y Alcocer. En esta última ciudad, se hizo cargo de la custodia del monasterio de Santa Clara fundado por su madre.

Hasta la muerte de su esposo el rey Alfonso III en 1279, Beatriz ejerció una gran influencia en la corte y apoyó el acercamiento de los reinos de Portugal y Castilla. En 1282, Beatriz regresó a Sevilla debido a sus discrepancias con su hijo, el rey Dionisio. Antes de noviembre de 1282, Beatriz, ya viuda, socorrió a su padre contra el medio hermano de ella, el infante Sancho, futuro rey Sancho IV, con su persona y dinero. 

Aunque fue una hija ilegítima, Beatriz era muy amada por su padre y el 4 de marzo de 1283 el rey Alfonso X le donó las villas de Mourão, Serpa, Moura con sus castillos y, en el mismo día, le donó el reino de Niebla y las rentas reales de la ciudad de Badajoz, en recompensa por su apoyo en los últimos días de su vida. El rey justificó las concesiones de esta manera:

Se mantuvo junto a su padre y estuvo a su lado cuando el monarca murió en Sevilla en 1284.

Descendencia 
Fruto de su matrimonio con Alfonso III de Portugal nacieron los siguientes hijos: 

 Blanca de Portugal (Santarém, 25 de febrero de 1259-17 de abril de 1321), señora del monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos donde recibió sepultura;
 Dionisio I de Portugal (Lisboa, 9 de octubre de 1261-7 de enero de 1325), rey de Portugal con el nombre de Dionisio I,  casado con la infanta Isabel de Aragón;
 Alfonso de Portugal (6 de febrero de 1263-2 de noviembre de 1312), señor de Arronches, Castelo de Vide, Lourinha,  Marvão y Portalegre.  Estas dos últimas las entregó en 1300 a cambio de Ourém y Sintra. Contrajo matrimonio con Violante Manuel, hija del infante Manuel de Castilla, hermanastra de Don Juan Manuel y nieta de Fernando III de Castilla;
 Sancha de Portugal (2 de febrero de 1264-1279); viajó con su madre y hermana Blanca a Sevilla donde falleció en 1279. En 1302 sus restos fueron trasladados a Portugal donde fue sepultada en el monasterio de Alcobaza;
 María de Portugal (1265-c. 1266), que murió antes de cumplir un año;
 Vicente de Portugal (1268), falleció el mismo año de su nacimiento según consta en la inscripción de su sepulcro en el monasterio de Alcobaza;
 Fernando de Portugal (n. 1269), solamente se menciona en 1269 y debió nacer y fallecer en el mismo año. Fue sepultado en el monasterio de Alcobaza.

Regreso a Portugal, muerte y sepultura 

Beatriz regresó a Portugal alrededor de un año después de la muerte de su padre y vivió en el pazo de Torres Vedras hasta el final de sus días. Ahí fue testigo del enfrentamiento de sus hijos Dionisio y Alfonso que desembocó en una guerra civil entre 1287 y 1289.  En 1289 con la ayuda de su hijo Dionisio, cumplió la voluntad de su difunto esposo e hizo trasladar sus restos, que originalmente fueron sepultados en el monasterio de Santo Domingo en Lisboa, al de Alcobaza donde reposaban sus padres, el rey Alfonso II y Urraca de Castilla, así como dos de sus hijos ya fallecidos, Vicente y Fernando.  Su última aparición en la documentación fue en 1300 y falleció ese año, según algunos autores, aunque otros afirman que murió en 1303. También recibió sepultura en el monasterio de Alcobaza.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reinas consortes de Portugal (con la casa de Borgoña)
Hijos ilegítimos de la Casa de Borgoña (Castilla)
Nobles de España del siglo XIII
Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)
Mujeres de la Edad Media en Portugal
Españolas del siglo XIII
Nacidos en Zaragoza
Portuguesas del siglo XIII